Эль-Файю́м () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Файюм. Расположена на севере страны, к югу от дельты Нила. С юга, востока и запада окружено территорией мухафазы Эль-Гиза, на юге граничит с мухафазой Бени-Суэйф.

Население 
Население мухафазы составляет на сегодняшний день около 2,5 миллионов человек. Самый населённый из всех районов мухафазы — район Абшвай (764 450 жителей). В 2002 году женское население составляло 51 %.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 6 административных центров (районов), 56 сельских местных общин, к которым относятся 162 деревни и 1819 мелких поселений.
Центры и города мухафазы:
 Ибшавай
 Итса
 Эль-Файюм
 Синнурис
 Тамия
 Юсуф-эс-Садик

Образование 
В мухафазе имеется Университет Файюма, который до 2005 года являлся филиалом Каирского университета. В университете 10 факультетов.

Достопримечательности 
Эль-Файюм известен своими древними памятниками, датируемыми, как минимум, XII династией (1938—1756 до н. э.). Туристов также привлекает знаменитое озеро Карун (Меридово озеро), канал Юсуф (канал Иосифа) и огромные водяные колёса, единственные в Египте, подающие воду в оросительные каналы.

На территории мухафазы находится Долина китов (Вади-аль-Хитан) — район палеонтологических находок ископаемых остатков древних китов, внесённый в 2005 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Известные жители, уроженцы 
 Сенусерт I — второй египетский фараон XII династии
 Сенусерт II — четвёртый египетский фараон XII династии
 Аменемхет I — основатель XII династии
 Аменемхет II — третий египетский фараон XII династии
 Аменемхет III — фараон XII династии
 Аменемхет IV — фараон XII династии
 Юсуф Вахаби — актёр

Примечания

Ссылки 
 Эль-Файюм на сайте Государственной информационной службы Египта
 
 Центр Всемирного наследия

Мухафазы Египта